Эйри́н Месло́ (; ) — норвежская кёрлингистка.

В составе женской сборной Норвегии участник . В составе смешанной сборной Норвегии участник трёх . В составе юниорской женской сборной Норвегии участник . Трёхкратный .

В клубной команде играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (, , ).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Mesloe, Eirin | Nordic Junior Curling Tour
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу